Медвежье () — длинное узкое озеро на острове Баранова к югу от города Ситка, расположенное на юге американского штата Аляска.

Озеро имеет ледниковое происхождение. Размеры зеркала — приблизительно 1,5 на 0,3 км. Водная поверхность озера находится на высоте 73—74 м над уровнем моря.

См. также 
 Большое Медвежье озеро

Примечания 

Бассейн Тихого океана в Северной Америке
Озёра Аляски